Пятницкая:
 Пятницкая — улица в Москве.
 «Пятницкая» — первоначальное название станции «Пятницкое шоссе» Московского метрополитена.
 Пятницкая улица (значения)
 Пятницкая церковь (Тобольск)
 Пятницкая церковь
 Пятницкая полицейская часть — здание-достопримечательность в Москве.

См. также 
 Пятницкий